Por Coreia (ou Coréia) pode estar à procura de:
 Coreia é uma península na Ásia que actualmente está dividida em dois países:
Coreia do Sul, ou República da Coréia, a Sul;
Coreia do Norte, ou República Popular Democrática da Coréia, a Norte;
 Coreia de Sydenham - distúrbio neurológico;
 Coreia de Huntington - doença neurodegenerativa.

Desambiguação